Le mot numéro peut renvoyer à :
 un numéro, un identifiant numérique ;
 son symbole № dans certaines langues ;
 Un instant d'un spectacle, une scène ou une saynète. Dans le même ordre d'idées, en prestidigitation, il est question d'un tour.
 Numéro, groupe électro-pop canadien
 Numéro, magazine de mode français